Кривошея — украинская фамилия:

 Кривошея, Владимир Владимирович (род. 1958) — украинский историк, действительный член Украинской академии наук.
 Кривошея, Надежда Самсоновна (1929 — ?) — советская украинская колхозница, Герой Социалистического Труда (1977).
 Кривошея, Николай Григорьевич (1914 — ?) — советский украинский сельскохозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда (1948).

См. также 
 Кривошея